Ølsted ist der Name folgender Orte in Dänemark:

 Ølsted (Sjælland) auf Sjælland
 Ølsted (Århus) in der Kommune Århus
 Ølsted (Hedensted) in der Kommune Hedensted